est un mot japonais traduit par « ville natale » mais qui, pour les Japonais, est une référence globale à l'endroit où l'on a grandi, empreint de la nostalgie qui s'y rattache (un premier vélo, un feu d'artifice d'été…).

Il peut désigner entre autres :

 , une chanson pour enfants ;
 , une chanson de   ;
  un film de 1925 de Kenji Mizoguchi ;
 , un film de 1972 ;
  (alias ), un film de 1983 ;
 (77560) Furusato, un astéroïde.